Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1994, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1994, è stato vinto da Ģirts Dzelde e Mathias Huning. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Omar Camporese e Cristiano Caratti con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di Serie

  David Prinosil /  Richard Vogel (quarti di finale)
  Kent Kinnear /  Kenny Thorne (primo turno)

  Cristian Brandi /  Francisco Roig (quarti di finale)
  Lars Rehmann /  Udo Riglewski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1994